Алеха́ндро Фа́лья Рамирес (; родился 14 ноября 1983 года в Кали, Колумбия) — колумбийский теннисист; победитель одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Roland Garros-2001); полуфиналист одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Roland Garros-2001); бывшая третья ракетка мира в юниорском парном рейтинге; бывшая четвёртая ракетка мира в юниорском одиночном рейтинге.

Общая информация 
Алехандро — старший из трёх детей Хорхе Фальи и Элсы Рамирес; его брата зовут Себастьян, а сестру Келли.

Колумбиец впервые взял ракетку в руки в шесть лет, придя на корт вместе с отцом. Любимое покрытие Алехандро — хард, а лучший удар — бэкхенд.

Спортивная карьера 

В 2001 году в возрасте 17 лет стал победителем открытого чемпионата Франции среди юниоров в парном разряде (вместе с соотечественником Карлосом Саламанкой), победив в финале немецкую пару Маркус Байер / Филипп Пецшнер 3-6 7-5 6-4.

В октябре 2007 года добрался до полуфинала турнира ATP в Лионе, начав турнир с квалификации и последовательно обыграв в основной сетке Игоря Андреева (7-62 6-1), Оливера Мараха (6-2 6-1) и Ивана Любичича (7-5 63−7 7-5). В полуфинале Алехандро в упорной борьбе уступил французу Марку Жикелю 6-4 2-6 67−7.

В 2007 и 2009 годах завершал сезон в первой сотне мирового одиночного рейтинга.

Наиболее известен своим матчем первого круга на Уимблдонском турнире 2010 года, в котором Фалья 21 июня 2010 года встретился с 6-кратным победителем этого турнира, второй ракеткой мира Роджером Федерером. Фалья выиграл 2 первых сета 7-5 6-4, в третьем сете имел несколько скрытых матчболов на подаче Федерера, но проиграл сет 4-6. Затем в 4-м сете Алехандро сделал брейк на подаче Федерера и подавал на матч, но не сумел удержать свою подачу, а затем уступил на тай-брейке 1-7. В пятом сете швейцарец выиграл всухую 6-0. Федерер признал, что он должен был проиграть этот матч, но ему повезло.

За карьеру выиграл 3 «фьючерса» (все — на грунте) и 11 «челленджеров» (8 на грунте и 3 на харде). При этом все «фьючерсы» и 9 из 11 «челленджеров» Фалья выиграл в Южной Америке — 8 в родной Колумбии и один в Эквадоре.

C 2001 года выступает за Колумбию в Кубке Дэвиса. Всего за карьеру (на июль 2014 года) провёл 45 матчей, из которых выиграл 31, в том числе в одиночном разряде выиграл 22 матча из 30.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (23)

Победы (14)

Поражения (9)

Финалы турниров ATP в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (18)

Победы (8)

Поражения (10)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Колумбии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде среди юношей